Saints & Sinners může být:

 Saints & Sinners (album, Johnny Winter) – album hudebníka Johnnyho Wintera z roku 1974
 Saints & Sinners (album, Whitesnake) – album skupiny Whitesnake z roku 1982
 Saints & Sinners (album, All Saints) – album skupiny All Saints z roku 2000
 Saints and Sinners (album, Kane Roberts) – album zpěváka Kane Robertse z roku 1992
 Saints and Sinners (album, Young Dubliners) – album skupiny Young Dubliners z roku 2009